Countdown est une police d'écriture sans empattements dessinée en 1965 par Colin Brignall pour Letraset.

Liens externes 
 
 

Police d'écriture latine
Police d'écriture sans empattement
Police d'écriture créée dans les années 1960